Касымова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Касымова, Адолат Тимуровна (род. 1938) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Касымова, Аяулым Танырбергеновна (род. 1994) — казахстанская борец вольного стиля.
 Касымова, Маргарита Наимовна (род. 1938) — таджикская и белорусская кинорежиссёр, сценарист и актриса.